Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1994./95.

Ljestvice

Sjever

Istok

Zapad

Jug 

 * Orkan odustao od natjecanja

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 1994./95. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Jurica Gizdić: RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2004.

Poveznice 
 1.A HRL 1994./95.
 1.B HRL 1994./95.
 Hrvatski kup 1994./95.

1994-95
m-2